De vrouwenvolleybalploeg van Minas Tênis Clube, afgekort als Minas TC, is een Braziliaans volleybalteam uit Belo Horizonte dat actief is in de hoogste divisie van de Superliga. Met zeven landstitels is het de op een na succesvolste ploeg van het land. Daarnaast wonnen ze tweemaal de beker, zevenmaal het staatskampioenschap van Minas Gerais en driemaal het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor clubs. De ploeg wordt sinds 2019 gesponsord door het zuivelbedrijf Itambé en de thuiswedstrijden worden gespeeld in de Arena Juscelino Kubitschek dat plaats biedt aan 3650 toeschouwers.

Resultaten

1949 tot en met 1999

2000 tot en met heden

Selectie 2021/22 
De selectie voor het seizoen 2021/22 onder leiding van Nicola Negro bestaat uit de volgende spelers.

Externe link 
  Officiële pagina op de website van Minas TC

Braziliaanse volleybalclub
Sport in Belo Horizonte